Haute Maison peut référer à :
 Haute Maison à Saint-Loup-de-Naud dans la Seine-et-Marne ;
 Haute Maison à Woippy dans la Moselle.